Voici la liste des planètes mineures numérotées de 223001 à 224000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 223001 à 224000

223001-223100

223101-223200

223201-223300

223301-223400

223401-223500

223501-223600

223601-223700

223701-223800

223801-223900

223901-224000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000